

Localidades

Jardim Shangri-lá (Londrina)
Jardim Shangri-lá (São Paulo)

Desambiguações de topônimos